BTJ kan syfta på: 

 BTJ (– ett svenskt företag som levererar medieprodukter och informationstjänster till professionella användare
 BTJ – smalspårig järnväg, se Bredåkra–Tingsryds Järnväg
 BTJ – smalspårig järnväg, se Lilla Björnmossen–Tallås Järnväg